Хотын — название населённых пунктов на Украине:

 Хотын — село в Березновском районе Ровненской области.
 Хотын — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Хотын — село в Ровненском районе Ровненской области.

См. также 
 Хотин (значения)